Gelhausen ist der Familienname folgender Personen:

 François Gelhausen (1930–2001), luxemburgischer Radrennfahrer
 Udo Gelhausen (* 1956), deutscher Kugelstoßer